René Leriche ist der Name folgender Personen:

* René Leriche (Wasserballspieler) (1878–??), französischer Schwimmer und Wasserballspieler 
 René Leriche (Mediziner) (1879–1955), französischer Chirurg